Pekonen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Aino-Kaisa Pekonen (née en 1979), femme politique finlandaise
 (née en 1961), joueur finlandais de football
Osmo Pekonen (1960-2022), mathématicien et auteur finlandais

Homonymie de patronyme